El municipi suís de Simplon (Valais)
 El coll del Simplon
 Un dels departaments del Primer Imperi Francès que es corresponia amb l'actual Valais.